Arábske števílke so daleč najbolj razširjena oblika simbolizma za predstavitev števil. Arabski številski sistem je mestni desetiški sestav z desetimi različnimi glifi, ki predstavljajo deset števk. »Arabske« jim pravimo zato, ker so v Evropo desetiški sistem prinesli Arabci.

Številski sistemi